Sceptrifera är ett släkte av svampar. Sceptrifera ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sceptrifera